

Persone

Persiani 
 Artabano – fratello di Dario I e zio di Serse, cercò di impedire a questi di effettuare la seconda guerra persiana
 Artabano di Persia – reggente di Persia per alcuni mesi tra il 465 e il 464 a.C.

Re dei Parti 
 Artabano I – re dei Parti che combatté gli Yuezhi
 Artabano II – re dei Parti che lottò per la successione con Tiridate III di Partia.
 Artabano III – re dei Parti che regnò assieme a Pacoro II
 Artabano IV – ultimo re dei Parti che lottò contro i Romani e Ardashir I

Personaggi letterari 
 Artabano – nome del protagonista del racconto del 1895 Il quarto dei Re magi, dell'autore statunitense Henry van Dyke